Кольтауко () — посёлок в Чили. Административный центр одноимённой коммуны. Население — 3536 человек (2002).Посёлок и коммуна входит в состав провинции Качапоаль и области Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс.

Территория — 225 км². Численность населения — 19 597 жителя (2017). Плотность населения — 87,1 чел./км².

Расположение 
Город расположен в 37 км на юго-запад от административного центра области города Ранкагуа.

Коммуна граничит:
на севере — c коммуной Алуэ
на востоке — с коммуной Доньиуэ
на юго-востоке — c коммунами Коинко, Сан-Висенте-де-Тагуа
на западе — c коммуной Пеумо

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г  Национальным институтом статистики (INE),  население коммуны составляет:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
Официальный сайт коммуны
Коммуна Кольтауко (citypopulation.de)

Примечания 

Коммуны Чили
Города Чили